Javiera Manzi es una socióloga, archivera, docente e investigadora especializada en arte, género, políticas de la memoria, archivos y procesos culturales chilena. Forma parte de la Red Conceptualismos del Sur y también es militante de la Coordinadora Feminista 8M.

Trayectoria 
Licenciada en sociología y diplomada en archivística y gestión documental por la Universidad de Chile centra sus investigaciones en la intersección arte, política y movimientos sociales. Trabajó como consultora de sistematización en FAVA (Fundación Artes Visuales Asociada), fundación chilena que fomenta las prácticas educativas y de mediación en las artes en su país de origen. Posteriormente trabajó como coordinadora en el canal comunitario Bajos de Mena Tevé, cuyo origen es la comuna de Puente Alto en Chile que enfatiza en los derechos de los habitantes del territorio.

Actualidad 
Desde 2014, forma parte de la Red de Conceptualismos del Sur (RedCSur), plataforma internacional de trabajo, pensamiento y activismo en América Latina que a través de la investigación desarrolla formas de intervención política, y de la cual es coordinadora. 

Desde 2016 es encargada de programación en el centro social y librería Proyecciónn en Santiago de Chile. Ejerce de curadora e investigadora en la Universidad de Chile a través de El Núcleo Gráfica y Movilización Estudiantil. Es docente en el Grado de Sociología de la Universidad de  Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) de la asignatura Sociología del Arte en América Latina desde 2016. 

En 2023 participa en el Congreso Internacional La militarización de la comunicación política y sus alternativas hoy: más allá de las guerras culturales realizado en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en el que desarrolla una sesión sobre las estrategias y los discursos de las derechas populistas en Latinoamérica, centrándose en los desafíos comunicacionales en Chile después del Plebiscito constitucional de Chile de 2022.

Curaduría 
En 2016 fue curadora junto con Paulina Varas de la exposición Poner el cuerpo. Llamamientos de arte y política en los años ochenta en América Latina en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. En la muestra se presentan diferentes conexiones entre arte, activismos y las luchas sociales. La exposición se suma a la propuesta Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina comisariada por Red de Conceptualismos del Sur desarrollada en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid en el año 2012 y que posteriormente viajaría a MALI en Lima y a MUNTREF en Buenos Aires. 

Junto con Carolina Olmedo desarrolló la exposición A la calle nuevamente: Gráfica y movimiento estudiantil en Chile  presentado en Casa de las Américas de Cuba en 2016 a través del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y el Archivo FECh ambos pertenecientes a la Universidad de Chile. El proyecto estuvo coordinado por María José Yaksi.

En 2017, también junto a Carolina Olmedo, presentan en Valencia la investigación Mujer no me gustas cuando callas  a raíz de la exposición WOMEN IN WORK. Mujer, arte y trabajo en la globalización en la que participaron más de cuarenta artistas y colectivos con la intención de fomentar la reflexión acerca de la situación laboral de la mujer en el mundo globalizado. Algunas de las participantes fueron Ursula Biemann, Faith Wilding, Guerrilla Girls, Maribel Doménech, Invasorix, Anna Maria Staiano o el colectivo Brigada de Propaganda Feminista.

Convención Constitucional 
Como militante de la Coordinadora Feminista 8M, participó como asesora de la constituyente Alondra Carrillo en la Convención Constitucional en Chile y fue militante activa en el desarrollo de Apruebo Nueva Constitución, siendo al mismo tiempo la encargada de #AprueboFeminista, campaña de la Coordinadora Feminista 8M.

Obra 
 Resistencia gráfica. Dictadura en Chile: apj - tallersol (2016) (ISBN:978-956-00-0655-4) . Escrito por Javiera Manzi y Nicole Cristi.

Referencias

Enlaces externos 
 Enlace web Red Conceptualismos del Sur.
 Enlace web Coordinadora Feminista 8M.
 Enlace web Ursula Biemann.
 Enlace web Invasorix.
 Enlace web Anna Maria Staiano.

Nacidos en Santiago de Chile
Sociólogas
Sociólogos de Chile
Investigadoras de Chile
Curadoras de arte
Feministas de Chile